Het monster van Loch Ness (Suske en Wiske), een verhaal van Suske en Wiske
 Het monster van Loch Ness (Bommelsaga), een verhaal uit de Bommelsaga

Zie ook 
 Monster van Loch Ness, het beroemde monster uit Schotland